Строум (англ. Strome) - английская фамилия.

Известные носители

Д 
 Строум, Дилан (род. 1997) — канадский хоккеист.

Р 
 Строум, Райан (род. 1993) — канадский хоккеист.